W Polsce 
 Konopki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk 
 Konopki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Konopki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Konopki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo 
 Konopki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Konopki – gromada w powiecie mławskim

Zobacz też
Konopki Chude, Konopki Małe, Konopki Młode, Konopki Tłuste, Konopki Wielkie, Konopki-Awissa, Konopki-Białystok, Konopki-Jabłoń, Konopki-Jałbrzyków Stok, Konopki-Klimki, Konopki-Kolonie, Konopki-Monety, Konopki-Pokrzywnica